Lagerberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 612 personer bosatta i Sverige. Namnet har burits dels av en adlig ätt, dels av ofrälse släkter.

Personer med efternamnet Lagerberg

Adam Otto Lagerberg (1726–1798), greve, ämbetsman, landshövding
Axel Lagerberg (1885–1964), skådespelare
Bengt Lagerberg (född 1973), trumslagare
Carl Lagerberg (1708–1767), riksråd, justitiekansler, politiker
 Carl Lagerberg (1859–1922), museiman 
Charlotta Lagerberg (1836–1916), telegrafist och telegrafföreståndare
 Charlotta Lagerberg Thunes (född 1972), barnboksförfattare
Göran Lagerberg (född 1947), popmusiker
Hans Lagerberg (född 1943), författare
 Jenni Lagerberg (1867–1958), skulptör, målare och konsthantverkare
Joen Lagerberg (1888–1975), diplomat, överceremonimästare
Magnus Lagerberg (1844–1920), kammarherre, museiman, numismatiker
Sven Lagerberg (1822–1905), greve, general, överkommendant 
Swen Lagerberg (1672–1746), greve, general och ämbetsman
Thomas Lagerberg (född 1958), pianist, kördirigent och musikpedagog
 Tineke Lagerberg (född 1941), nederländsk simmare
Torsten Lagerberg (1882–1964), botanist, professor

Adel
Lagerberg (ätt) – svensk adelsätt

Källor 

Svenska efternamn